Une piste magnétique est un petit bout de bande magnétique que l'on peut trouver sur :
 de petite bande magnétique utilisée comme mémoire permanente de certaines calculettes ;
 la plupart des cartes de paiement ou de crédit ;
 Les lecteurs/enregistreurs audio, vidéo et informatique.